Stosunek – odzwierciedlenie zależności między dwoma bądź większą liczbą podmiotów, przedmiotów, cech, obiektów matematycznych, itp.
 stosunek (matematyka)
 stosunek płciowy:
 stosunek przerywany
 stosunek oralny
 stosunek analny
 stosunek międzyudowy
 stosunek międzypiersiowy
 stosunek społeczny
 stosunek prawny:
 stosunek administracyjnoprawny
 stosunek cywilnoprawny
 stosunek pracy
 stosunek procesowy
 stosunek do służby wojskowej